Saint Croix – wyspa należąca do Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych
 Saint Croix – wyspa w USA, w stanie Maine
 Saint Croix – rzeka w USA, w stanie Maine i w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik
 Saint Croix – rzeka w USA, w stanach Wisconsin i Minnesota
 Saint Croix – rzeka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 St. Croix (ang. St. Croix Township) – gmina w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 hrabstwo St. Croix (ang. St. Croix County) – hrabstwo w USA, w stanie Wisconsin